Fundação Nacional de Saúde, órgão do Ministério da Saúde do Brasil
 Ferrovia Norte-Sul, ferrovia que parte de Açailândia (MA) até Palmas (TO)

Desambiguações de siglas